Asamstraße steht für:
 Asamstraße (Benediktbeuern), siehe Liste der Baudenkmäler in Benediktbeuern
 Asamstraße (München), siehe Liste der Baudenkmäler in der Au
 Asamstraße (Rohr in Niederbayern), siehe Liste der Baudenkmäler in Rohr in Niederbayern
 Asamstraße (Schrobenhausen), siehe Liste der Baudenkmäler in Schrobenhausen